Савез комуниста може означавати:

 Савез комуниста - прву светску комунистичку организацију, под руководством Карла Маркса и Фридрика Енгелса, која је постојала од 1847. до 1952. године.
 Савез комуниста Југославије - политичку партију која је од 1919. до 1990. године (од 1920. до 1941. у илегали) деловала у Југославији.
 Савез комуниста Босне и Херцеговине - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1948. до 1990. године деловао на територији Босне и Херцеговине.
 Савез комуниста Војводине - покрајинска организација Савеза комуниста Југославије, који је деловао на територији Војводине.
 Савез комуниста Косова - покрајинска организација Савеза комуниста Југославије, који је деловао на територији Косова и Метхије.
 Савез комуниста Македоније - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1943. до 1990. године деловао на територији Македоније.
 Савез комуниста Србије - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1945. до 1990. године деловао на територији Србије. 
 Савез комуниста Словеније - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1937. до 1990. године деловао на територији Словеније. 
 Савез комуниста Хрватске - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1937. до 1990. године деловао на територији Хрватке.
 Савез комуниста Црне Горе - републичка организација Савеза комуниста Југославије, који је од 1948. до 1990. године деловао на територији Црне Горе.